Deflation steht für:
 Deflation, wirtschaftliches Phänomen
 Deflation (Geomorphologie), Vorgang der Auswehung von Lockermaterial durch den Wind
 Deflation (Mathematik), Technik aus der numerischen Mathematik
 Deflation, Verkleinerung bzw. Zusammenfallen eines Luftkissens durch ablassen oder aussaugen der Luft

Siehe auch: